

Sigle 
COM est un sigle qui peut désigner :

en français
 Centre opérationnel de la Marine ;
 collectivités d'outre-mer, certains territoires de la France ;
 Chroniques d'outre-monde, un magazine traitant de jeux de rôle ;
 Comité olympique monégasque, le représentant national de Monaco au Comité international olympique ;
 couple outil matière, une technique d'usinage pour connaître les vitesses de coupe ;
 Cour d'ordre militaire, en République démocratique du Congo ;
 contrat d'objectifs et de moyens, en droit français ;

en anglais :
 Commander of the Order of Merit of the Police Forces, une distinction canadienne ;
 Component Object Model, un élément popularisé par Microsoft dans OLE, puis dans Microsoft .NET.

Code 

COM est un code, qui signifie :
 Union des Comores  
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
  ;
 , dans le comté de Coleman, au Texas, aux États-Unis.

Abréviation 

Com est une abréviation courante de :
 communication, notamment dans les métiers de la communication ;
 port COM, un port informatique particulier destiné à la communication ;
 , en particulier sur les blogs ;
 commercial ;
 .com (où com est l'abréviation de commercial), un domaine de premier niveau utilisé par les entreprises commerciales.
  (mot anglais transparent) ;
 .com (où com est l'abréviation de commands), l'extension de nom de fichier des fichiers exécutables sur le système d'exploitation MS-DOS.
 Coma Berenices, le nom latin de la constellation Chevelure de Bérénice ;
 Chambre commerciale de la Cour de cassation française (de commerciale).

 Nom 
Com peut désigner :
 cốm, une spécialité culinaire du Vietnam (riz jeune) ;
 Com, une ville du Timor oriental ;
 COM, un magazine de prépublication de mangas d'avant-garde.

 Voir aussi 
 GEDCOM (où GEDCOM signifie genealogical data communication, communication de données généalogiques''), une spécification pour l'échange de données

Code IATA des aéroports